Гардош је градско насеље и узвишица у Београду.
 Гардош (брдо) у Србији.
 Изолда Гардошова (нем. Изолде Гардош) била је лужичкосрпски научник-фолклорист.